Гурьев, Виктор:
 Гурьев, Виктор Иосифович (1914—1985) — эстонский певец.
 Гурьев, Виктор Петрович (1842—1912) — русский православный духовный писатель, протоиерей, настоятель храма Покрова в Филях.